Partit dels Treballadors Búlgars (del seu nom en búlgar Българска Работническа Партия, transliterat Blgarska Rabotnitxeska Partiia), partit polític històric de Bulgària
 British Racing Partnership, equip d'automobilisme històric del Regne Unit
 Bombardier Recreational Products, empresa fabricant de motors filial de Bombardier del Canadà
 Basic Role-Playing, sistema de joc genèric per a jocs de rol